Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Álex López Morón 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Daniel Orsanic /  Andrés Schneiter (quarti di finale)

 Jordan Kerr /  Grant Silcock (quarti di finale)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2001